Montesclarense – abitanti di Montes Claros de Goiás
Montesclarense – abitanti di Montes Claros